Azana är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Walker 1856. Azana ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Svampmyggor
Azana